En Éthiopie Shinile désigne :
 la ville de Shinile
 la zone administrative de Shinile
 la woreda de Shinile